Das China Masters 2015 fand vom 14. bis zum 19. April 2015 im Changzhou Olympic Sports Center in Changzhou in China statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Wang Zhengming (Champion)
  Tian Houwei (Halbfinale)
  Wei Nan (Halbfinale)
  Derek Wong Zi Liang (Viertelfinale)
  Xue Song (3. Runde)
  Suppanyu Avihingsanon (2. Runde)
  Vladimir Malkov (2. Runde)
  Howard Shu (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste
  Michelle Li (zurückgezogen)
  Iris Wang (2. Runde)
  Yao Xue (2. Runde)
  Hung Shih-han (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (2. Runde)
  Danny Bawa Chrisnanta / Chayut Triyachart (2. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Champion)
  Wang Yilu / Zhang Wen (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Halbfinale)
  Lim Yin Loo / Lee Meng Yean (2. Runde)
  Bao Yixin / Tang Yuanting (Finale)
  Chen Hsiao-huan / Lai Chia-wen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
  Liu Cheng / Bao Yixin (Champion)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (2. Runde)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (Finale)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2015
Badmintonwettbewerb in Changzhou
BWF Grand Prix 2015